При́городная Слобо́дка — село в сельском поселении Городенский сельсовет Льговского района Курской области,

География 
Село находится на реке Сейм, в 53 км от российско-украинской границы, в 61 км к западу от Курска, в 1 км к северо-востоку от районного центра — города Льгов, в 4 км от центра сельсовета — села Городенск.

 Улицы
В селе улицы: Асеева, Большая Слободка, Будённого, К. Маркса, Калинина, Комсомольская.

 Климат
Пригородная Слободка, как и весь район, расположена в поясе умеренно континентального климата с тёплым летом и относительно тёплой зимой (Dfb в классификации Кёппена).

 Часовой пояс

История 
В качестве неофициального статуса считается частью города Льгова. Старым названием села является Подгородняя слободка.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. В селе 347 домов.

Транспорт 
Пригородная Слободка находится в 7,5 км от автодороги регионального значения  (Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной) как часть европейского маршрута E38, на автодороге  (38К-017 — Льгов), на автодорогe межмуниципального значения  (Льгов — Городенск — Борисовка — Речица), в 3 км от ближайшей ж/д станции Шерекино (линия Навля — Льгов I).

В 145 км от аэропорта имени В. Г. Шухова (недалеко от Белгорода).

Достопримечательности 
Утраченная Преображенская церковь. С 1878 по 1898 год в этой церкви служил священник и законоучитель приходского училища Семён Сергеевич Булгаков.

У села Пригородная Слободка находится оборудованный родник у автодороги Льгов-Борисовка.

Примечания

Ссылки 
 Нормативно-правовые акты Курской области 

Населённые пункты Льговского района